Schwanenhals bezeichnet:
 den Hals eines Schwans
 Schwanenhals (Halterung), ein halbsteifes, biegsames Verbindungselement aus gewendeltem Metallschlauch – beispielsweise als Halterung für Mikrofone und Lampen
 Schwanenhals (Anatomie), einen auffällig langen Hals beim Menschen
 Schwanenhals (Uhrwerk), ein Bauteil eines hochwertigen mechanischen Uhrwerks
 Schwanenhals (Sattelauflieger), Vorderteil eines Sattelaufliegers, an dem sich der Königsbolzen befindet, mit dem der Sattelauflieger mit der Zugmaschine gekoppelt wird
 Schwanenhals (Snooker), ein Hilfsqueue für enge und weit von der Spielerposition entfernte Spielsituationen
 Berliner Eisen (Jagd), eine Falle zum Totfang von Raubtieren.
 Für die Bezeichnung der Halsform beim Pferd siehe Exterieur (Pferd).
 Ein am Schiffsdeck niedrig endendes, umgebogenes Lüftungsrohr von Hohlräumen wie etwa Doppelbodentanks. Oft mit Klappe.
 am Turngerät Parallelbarren die Kröpfung der drehbaren Stützen der Holme, um deren Abstand variieren zu können

Siehe auch:

 Schwanenhalsdeformität, eine Gelenkfehlstellung
 Schwanenhals-Drehgestell, eine Drehgestell-Bauart 
 Schwanenhals-Sternmoos, eine Moosart